Floaten (englisch für „schwimmen, treiben“) steht für:

 das „Schweben“ in Salzwasser als Entspannungsmethode, siehe Floating
 das freie Schwanken von Währungskursen, siehe Floating (Währungskurse)
 das Herstellen einer Art von Flachglas, siehe Floatglas

Siehe auch:
 floatender Punktwert (bei gesetzlichen Krankenversicherungen)
 Float (Begriffsklärung)